Atapirire peut désigner :

Toponymes

Atapirire : l'une des cinq divisions territoriales et statistiques dont l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Francisco de Miranda dans l'État d'Anzoátegui ;
 Atapirire : la capitale de la paroisse civile d'Atapirire dans la municipalité de Francisco de Miranda dans l'État d'Anzoátegui.

Homonymie de toponyme